Hassi R'Mel kan verwijzen naar een van de volgende Algerijnse items:

 Hassi R'Mel (gasveld)
 Hassi R'Mel (plaats)
 Luchthaven Hassi R'Mel